Decatur (Alabama)
Decatur (Arkansas)
Decatur (Georgia)
Decatur (Illinois)
Decatur (Indiana)
Decatur City Iowa
Decatur (Kentucky)
Decatur (Michigan)
Decatur (Mississippi)
Decatur (Missouri)
Decatur (Nebraska)
Decatur (New York)
Decatur (Ohio)
Decatur (Tennessee)
Decatur (Texas)
Decatur (Washington)
Decatur (Wisconsin)
Decatur megye (egyértelműsítő lap)